

Persone 
 Ermenegildo Zegna (1892-1966) – imprenditore italiano, fondatore dell'azienda d'abbigliamento omonima
 Ermenegildo Zegna (1955-) – imprenditore italiano, amministratore delegato dell'azienda d'abbigliamento omonima
 Nives Zegna (1936-) – annunciatrice televisiva e attrice italiana
 Pietro Zegna (1929-2020) – scultore italiano

Altro 
 Zegna – azienda d'abbigliamento italiana
 Oasi Zegna – area naturalistica italiana in provincia di Biella, Piemonte
 Strada statale 232 Panoramica Zegna – strada provinciale italiana.

Pagine correlate 
 Ermenegildo Zegna